Nadleśnictwo Głogów (RDLP w Krośnie) – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Nadleśnictwo Głogów (RDLP we Wrocławiu) – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu